Il singolare del torneo di tennis Sunfeast Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Anastasija Myskina che ha battuto in finale Karolina Šprem 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Anastasija Myskina (campionessa)
 Elena Lichovceva (semifinali)
 Sania Mirza (secondo turno)
 Maria Elena Camerin (secondo turno)

 Antonella Serra Zanetti (secondo turno)
 Laura Pous Tió (primo turno)
 Karolina Šprem (finale)
 Rika Fujiwara (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunfeast Open 2005